Mužská dvouhra Antalya Open 2017 probíhala ve druhé polovině června 2017. Do singlové soutěže antalyjského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. jednalo se o debutový ročník tureckého události v hotelovém komplexu Kaya Palazzo Resort na travnatých dvorcích.

Vítězem se stal 28letý nenasazený Japonec Júiči Sugita, jenž ve finále zdolal francouzského hráče Adriana Mannarina po dvousetovém průběhu 6–1 a 7–6. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo první titul na okruhu ATP Tour. Bodový zisk jej v následném vydání žebříčku ATP z 3. července 2017 posunul na kariérní maximum, když mu patřila 44. příčka.

Před turnajem Sugita postoupil pouze do dvou čtvrtfinále turnajů okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Antalya Open
ATP World Tour 2017
Tenis v Turecku v roce 2017